Список субъектов Российской Федерации, отсортированный по численности населения по состоянию на 1 января  года  с учётом итогов переписи населения 2020—2021 года и с приведением данных о городском и сельском населении (и их удельном весе, в %), а также о средней плотности населения (в чел./км²).

Список

Динамика численности населения 
Ниже приведены данные о численности населения субъектов Российской Федерации (до 1990-х годов — регионов РСФСР в рамках СССР) в современных границах по итогам Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов (наличное население), Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2021 годов (постоянное население) и по данным текущего учёта постоянного населения на 1 января 2022.

См. также 
 Население России
 Плотность населения субъектов Российской Федерации
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
 Продолжительность жизни в субъектах Российской Федерации

Примечания

Источники 	

																	

Списки субъектов Российской Федерации
Списки:Население России